Landru ist der Name:

 des Serienmörders Henri Désiré Landru (* 1869; † 1922)
 der französische Originaltitel des Films „Der Frauenmörder von Paris“ über Landrus Verbrechen.
 eine Figur aus der SF-Serie Raumschiff Enterprise, nach der auch eine Folge der Serie benannt ist.